William FitzGerald peut désigner :
 William FitzGerald (?-1599), 13 comte de Kildare, un pair irlandais ;
 William FitzGerald (1749-1804), 2 duc de Leinster, un homme politique libéral irlandais.